Jelenice je označení pro druh usně, tedy opracovanou kůži, která se vyznačuje velkou jemností. Umělá jelenice se používá hlavně při vysoušení auta po oplachu vodou nebo k čištění oken v domech nebo kancelářích. Jedná se o uměle vyrobenou neboli syntetickou jelenici, která sice nemá takovou jemnost jako pravá jelenice, ale za to je více univerzální, pojme více vody a také je více odolnější proti čitící chemii. Na rozdíl od pravé jelenice má pravidelný tvar a velmi často bývá perforovaná pro lepší sušící vlastnost. Velikost tohoto "hadříku" jsou různé.

Textilie